

Földrajz
Dunaszentbenedek, Bács-Kiskun megye
Garamszentbenedek (szk. Hronský Beňadik, ném. Sankt Benedikt), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Zsarnócai járás
Magyarszentbenedek (rom. Sânbenedic), Románia, Fehér megye
Nyárádszentbenedek (rom. Murgeşti, ném. Sankt Benedikt), Románia, Maros megye
Szentbenedek (rom. Mănăstirea), Románia, Kolozs megye